

Geografia

Austria 
 Liebenau – dzielnica Graz
 Liebenau – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Freistadt

Niemcy 
 Liebenau – dzielnica Altenberga
 Liebenau – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Kassel
 Liebenau – miasto (niem. Flecken) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Nienburg (Weser)
 Liebenau – dawna gmina zbiorowa (niem. Samtgemeinde) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Nienburg (Weser)

Osoby 
 Anna von Liebenau – szwajcarska pisarka
 Hermann von Liebenau – szwajcarski pisarz
 Theodor von Liebenau – szwajcarski historyk

Inne 
 Liebenau – klasztor
 Liebenau – ród
 Liebenau (Bz Kassel) – przystanek kolejowy w Liebenau

Zobacz też 
 Lübbenau/Spreewald